NGC 4257 (другие обозначения — MCG 1-31-49, ZWG 42.6, VCC 323, PGC 39624) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4257
Дева (созвездие)